

Codici 
 LEK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Tata di Labe (Guinea)
 lek – codice ISO 639-3 della lingua leipon

Geografia 
 Lek – fiume dei Paesi Bassi

Altro 
 Lek – in zoologia, area comune in cui due o più maschi si esibiscono in schemi rituali di corteggiamento
 Lek albanese – valuta dell'Albania